Alba – imię żeńskie
 Alba – szata liturgiczna koloru białego
 Alba – w jęz. irlandzkim i szkockim gaelickim to oficjalna nazwa Szkocji
 Królestwo Alby – dawne królestwo w Szkocji
 BBC Alba – brytyjski kanał telewizyjny nadający w jęz. szkockim gaelickim
 Alba – średniowieczna pieśń prowansalska
 Alba – wino włoskie z okręgu Alba
 ALBA (Boliwariańska Alternatywa dla Ameryki) – porozumienie gospodarcze
 Księstwo Alba – (Alva) księstwo w Hiszpanii, z najsłynniejszym przedstawicielem Ferdynandem Álvarazem de Toledo. XIII księżna Alba była patronka i muzą Francisca Goi
 Jessica Marie Alba – aktorka amerykańska
 Alba Berlin – niemiecki klub koszykarski
 Alba Chorzów – nieistniejący polski klub koszykarski
 Alba Roma – nieistniejący włoski klub piłkarski
 Alba Volán Székesfehérvár – węgierski klub hokejowy
 Alba Longa – według tradycji rzymskiej: najważniejsza osada Lacjum, obecnie Castel Gandolfo
 Dom Alba (hiszp. La Casa de Alba) – jeden z najstarszych rodów szlacheckich w Hiszpanii
 Alba Adriatica-Nereto-Controguerra – stacja kolejowa w Alba Adriatica, we Włoszech
 Alba Iulia – stacja kolejowa w Alba Iulii, w Rumunii
 Alba Mons (d. Alba Patera) – wulkan tarczowy na Marsie
 Alba – róża biała
 Alba – zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów pod Nieświeżem

Podział administracyjny 
 Alba – miasto we Włoszech, w regionie Piemont
 Alba Adriatica – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Abruzja
 Alba Fucens – miasto we Włoszech, w regionie Abruzja
 Alba – okręg w Rumunii
 Alba Iulia – miasto w Rumunii, w okręgu Alba
 Alba de Tormes – miejscowość w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, miejsce bitwy w 1809 r.
 Alba-la-Romaine – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy

Miejscowości w USA:
 Alba – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Alba – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Alba – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Alba – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Alba (ang. Alba Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Alba (ang. Alba Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson